Slovo transdukce má více významů:

 transdukce (genetika) — přenos genetického materiálu pomocí virových partikulí
 signální transdukce — v buněčné biologii jakákoliv přeměna jednoho stimulu na druhý
 transduktivní učení — metoda ve strojovém učení, která využívá současně z klasifikované a neklasifikované data